Марк Робертс ():  (1921—2006) — американский театральный, кино- и теле- актёр.
  (род. 1961) — английский археолог.
  (род. 1965) — футболист по австралийским правилам.
  — валлийский бизнесмен.
  (род. 1975) — шотландский футболист.
  (род. 1983) — английский футболист.
 Марк Робертс (род. 1961) — американский телевизионный продюсер, сценарист, драматург, актёр и комик.
  (род. 1969) — британский певец с кататонией.
  (род. 1964) — британский стрикер.
  (род. 1982) — валлийский игрок в регби.
  (род. 1968) — ирландский певец и радиоведущий.
  (род. 1990) — английский футболист.
  — член Палаты представителей штата Юта.
  (род. 1959) — баскетболист и спортивный агент.

См. также 
 Марк Роберт Бридж (, род. 1985) — австралийский футболист.
 Марк Роберт Уорнер (; род. 1954) — американский политик-демократ, губернатор Виргинии; в дальнейшем — сенатор США от штата Виргиния.